Hongaars basketbalteam (mannen)
 Hongaars basketbalteam (vrouwen)